Барши — фамилия. Известные носители:

 Барши, Бела (1906—1968) — венгерский актёр.
 Барши, Олдаир (1939—2014) — бразильский футболист.